Алекса́ндровский мост:

 Александровский мост — несохранившийся мост через реку Вислу в Варшаве.
 Александровский мост — первоначальное название Сызранского моста через Волгу.
 Александровский мост — первоначальное название Ленинского моста через реку Орлик в Орле.
 Александровский мост — одно из названий Царского моста через реку Исеть в Екатеринбурге.
 В Санкт-Петербурге:
 Александровский мост — несохранившийся мост через Введенский канал.
 Александровский мост — одно из названий Литейного моста в 1880—1920-х годах.

См. также 
 
 
 
 
 
 Александровское шоссе (Белоостров)